Primeira Liga (2020/2021) – 87. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Portugalii. W lidze występuje 18 zespołów. Rozgrywki trwały od 18 września 2020 roku do 19 maja 2021 roku. Ponadto, w dniach 26 i 30 maja 2021 roku rozegrano baraże o utrzymanie w Primeirze Lidze. Beniaminkami były drużyny CD Nacional oraz SC Farense. Mistrzem po raz 19. w swojej historii został Sporting Lizbona.

Drużyny

Uczestnicy poprzedniej edycji 

Objaśnienia:
Vitória Setúbal została zdegradowana, ze względu na nieotrzymanie licencji na grę w Primeira Lidze, w związku z czym utrzymało się Portimonense SC

Stadiony i miasta

Rozgrywki

Tabela

Wyniki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|}
Po lewej stronie gospodarz meczu. Kolory: zielony - zwycięstwo gospodarza, żółty -  remis, czerwony - zwycięstwo gości.

Źródło:

Statystyki

Bramki, kartki 

Źródło:

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Baraże 

Zwycięzca: FC Arouca (5:0 w dwumeczu)

Uwagi

Przypisy 

2020 w sporcie
2021 w sporcie
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Portugalii
2020 w piłce nożnej
2021 w piłce nożnej
2020 w Portugalii
2021 w Portugalii